Boston Tea Party, een opstand in de aanloop naar de Amerikaanse Revolutie
 Boston Tea Party (politieke partij), een Amerikaanse politieke partij
 Tea Party-beweging, een Amerikaanse politieke beweging
 The Tea Party, een Canadese rockband
 Tea Party (film), een film uit 1965